En esta enciclopedia Tren de noche puede referirse a:

Películas 
 Tren de noche (película de 1959) o Pociąg, una película polaca dirigida por Jerzy Kawalerowicz
 Tren de noche (película de 1998), una película dirigida por John Lynch
 Tren de noche (película de 1999), una película dirigida por Les Bernstien
 Tren de noche (película de 2007), una película china dirigida por Diao Yi'nan
 Tren de noche (película de 2009), un thriller que protagonizan Danny Glover, Leelee Sobieski y Steve Zahn

Música 
 Tren de noche (banda), una banda de rock australiana

Álbumes 
 Tren de noche (Oscar Peterson álbum), es un álbum de 1992 del trio Oscar Peterson.
 Tren de noche (Jason Aldean álbum), 2012
 James Brown Presenta su banda/tren nocturno, álbum de 1961  - ver discografía de Brown del James
 Tren de noche (EP), un 2010 EP por Keane
 Tren de noche, un álbum por Amina Figarova
 Tren de noche, un álbum por Intenciones Marrones, presentando Abajo AKA Kilo

Ópera 
 Escena 2 del segundo acto de Einstein en la Playa, compuesto por Philip Vaso

Canciones 
 "Tren de noche" (composición de Forrest del Jimmy), un 1951 blues estándar más tarde grabado por James Brown y muchos otros
 "Tren de noche" (canción de Visage), 1982
 "Tren de noche" (canción de Jason Aldean), 2013
 "Nightrain", una canción por Pistolas N' Rosas
 "Tren de noche", una canción de Suministro y Demanda por Amos Lee
 "Tren de noche", una canción de Anclas Aweigh por Las Almas de Botar
 "Tren de noche (Caimán Liso)", una canción de Bailar en el Techo por Lionel Richie
 "Nighttrain", una canción de Apocalipsis 91... El Enemigo Golpea Negro por Enemigo Público
 "Tren de noche", una canción de Rickie Lee Jones por Rickie Lee Jones
 "Tren de noche", una canción de Tomar Vuestro Tiempo por Scatman John
 "Tren de noche", una canción de Arc de un Buzo por Steve Winwood
 "Tren de noche", una canción de Thomas y Amigos

Otros usos 
 Dick Lane (fútbol americano) (1927@–2002), jugador de fútbol americano apodado Tren de noche.
 Tren de noche (prueba), una prueba de armas biológicas de los Estados Unidos c. 1962@–1973
 Tren de noche (novela), una novela de Martin Amis
 Tren de noche (pintura), una pintura de Paul Delvaux
 Tren de noche, un mural por Cielo Azul
 Tren de noche (espectáculo de televisión), un espectáculo de variedad musical americano que salió al aire entre  1964 y 1967
 Tren de noche, barco carguero implicado en El secuestro de Tren de Noche, uno de los mayores de drogas de la historia.   
 Expreso Tren de noche o Tren de Noche, una marca de vinos de la bodega E & J Gallo.
 Tren de noche, un modelo de motocicleta Harley-Davidson
 Tren de noche, un vehículo para hielo conducido por Steven Holcomb
 Tren de noche (espectáculo radiofónico), un programa que presenta jazz y música de Banda Grande, retransmitido de Miami, Florida, Estados Unidos